Иван Праматаров може да се отнася за:

 Иван Праматаров (1841 – 1917), български просветен деец;
 Иван Праматаров (1865 – 1934), български политик;
 Иван Праматаров, български актьор.